Saint-Blandine désigne plusieurs lieux et églises, du nom de sainte Blandine, martyre chrétienne du  à Lyon.

Toponymes 

 Sainte-Blandine, commune française des Deux-Sèvres
 Sainte-Blandine, commune française de l'Isère
 Sainte-Blandine, quartier de Lyon
 Sainte-Blandine, municipalité québécoise

Églises 
Sainte-Blandine est le nom de plusieurs églises :
 Église Sainte-Blandine, dans le  de Lyon, en France.
 Église Sainte-Blandine de Castet-Arrouy, dans le Gers, en France.

Voir aussi 

 Sainte Blandine, patronne de la ville de Lyon.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France